Decomble est un patronyme porté notamment par :

 Eugène Decomble (1816-1889), ingénieur et architecte français ;
 Guy Decomble (1910-1964), acteur français ;
 Pierre Decomble dit Pierdec (1920-2006), dessinateur français de bande dessinée.